«Друг животных» — название нескольких периодических печатных изданий выходивших  на русском языке в Российской империи в XIX—XX вв.

 «Друг животных» — орган «покровительства животным и животноведения», издавался ежемесячно в Риге с 1892 года Блоком; с № 11 за 1894 год до № 4 за 1895 год издавался в Санкт-Петербурге под тем же заглавием, а с № 5 за 1895 год под названием «Сельскохозяйственный вестник». 
 «Друг животных» — ежемесячный иллюстрированный журнал «животноводства и покровитель­ства животных», издававшийся  с 1900 года в городе Москве правлением отдела российского общества покровительства животным; под редакцией П. В. Карюкова и А. И. Волковой.

См. также 
 Друг (значения)

Примечания